Соматическая дисфункция — это функциональное нарушение, проявляющееся биомеханическим, ритмогенным и нейродинамическим компонентами. Термином соматической дисфункции описывается предмет остеопатического лечения.

Компоненты 
• биомеханическая составляющая соматической дисфункции - это функциональное нарушение, проявляющее себя нарушением подвижности, податливости и равновесия тканей тела человека;

• ритмогенная составляющая соматической дисфункции - это функциональное нарушение, проявляющее себя нарушением выработки, передачи и акцепции эндогенных ритмов;

• нейродинамическая составляющая соматической дисфункции - это функциональное нарушение, проявляющее себя нарушением нервной регуляции.

Классификация соматических дисфункций по МКБ-10 
(Международная классификация болезней, травм и состояний, влияющих на здоровье, 10-го пересмотра): М99.0-9

0 Область головы

1 Область шеи

2 Область груди

3 Область поясницы

4 Область крестца

5 Область таза

6 Нижняя конечность

7 Верхняя конечность

8 Грудная клетка

9 Область живота и другие

Примечания 
Согласно клинических рекомендаций «ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ», 2014 год, «Российская остеопатическая ассоциация»

Ссылки 

 Список научных статей по остеопатии от профессионального сообщества врачей-остеопатов «Российская остеопатическая ассоциация»
 Остеопатическая диагностика соматических дисфункций. «Российская остеопатическая ассоциация» (2014).
 Соматическая дисфункция. Пер. с англ. Н.Д. Фирсовой (2018).

Остеопатия